|-
| 29601 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29602 - ||  || 1 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29603 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29604 - ||  || 24 august 1998 || Caussols || 
|-
| 29605 - ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29606 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29607 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29608 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29609 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29610 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29611 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29612 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29613 Charlespicard ||  || 16 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 29614 - ||  || 22 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 29615 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29616 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29617 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29618 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29619 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29620 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29621 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29622 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29623 ||  || 30 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 29624 Sugiyama || 1998 TA || 2 octombrie 1998 || Mishima || 
|-
| 29625 - ||  || 14 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 29626 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29627 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29628 - ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29629 - ||  || 26 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 29630 ||  || 29 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 29631 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29632 - ||  || 19 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29633 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 29634 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 29635 - ||  || 9 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 29636 ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 29637 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29638 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29639 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29640 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29641 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29642 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29643 Plücker ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 29644 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 29645 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29646 Polya || 1998 WJ || 16 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 29647 Poncelet || 1998 WY || 17 noiembrie 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 29648 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29649 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29650 Toldy ||  || 23 noiembrie 1998 ||  || , 
|-
| 29651 - ||  || 22 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 29652 - ||  || 26 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 29653 - ||  || 27 noiembrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 29654 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29655 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29656 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29657 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29658 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29659 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29660 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29661 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29662 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29663 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29664 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29665 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29666 - ||  || 28 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 29667 || 1998 XF || 1 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 29668 - || 1998 XO || 9 decembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 29669 - ||  || 11 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29670 - ||  || 12 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29671 - ||  || 9 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 29672 Salvo ||  || 12 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 29673 - ||  || 13 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29674 Raušal ||  || 15 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 29675 - ||  || 15 decembrie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 29676 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29677 - ||  || 15 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 29678 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29679 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29680 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29681 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29682 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29683 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29684 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29685 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29686 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29687 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29688 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29689 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29690 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 29691 - ||  || 11 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 29692 - ||  || 11 decembrie 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 29693 - || 1998 YC || 16 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 29694 - || 1998 YG || 16 decembrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 29695 - || 1998 YH || 16 decembrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 29696 - || 1998 YN || 16 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 29697 - ||  || 16 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 29698 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29699 - ||  || 19 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29700 Salmon ||  || 19 decembrie 1998 ||  || 
|-